

Patronyme 

 André Messager (1853-1929), chef d'orchestre et compositeur français ;
 André Messager (1901-1982), homme politique français ;
 Annette Messager (1943-), artiste plasticienne française ;
 Jean-Baptiste Messager (1812-1885), peintre et dessinateur française.

Autres 

 Messager sagittaire, oiseau ;
 Acide ribonucléique messager, messager chimique sortant du noyau avec l'information des protéines à coder.